Города Иордании

Карта 
Легенда карты:
  Столица, более 1 000 000 чел.
  от 100 000 до 500 000 чел.
  от 50 000 до 100 000 чел.
  от 20 000 до 50 000 чел.

Литература

Ссылки 
 Департамент статистики Иордании

 
Иордания